

Оук-Крік — місто, штат Колорадо
 Оук-Крік — місто, штат Вісконсин